Neuralgia do trigêmeo 
 Windows NT, uma família de sistemas operacionais da Microsoft
 Novo Testamento, secção da bíblia escrita após o nascimento de Jesus
 (Northern Territory) Território do Norte, Austrália
 (Northwestern Territories) Territórios do Noroeste, Canadá

Desambiguações de siglas